The Life Boat – cortometraggio del 1905 prodotto dall'Urban Trading Company
The Life Boat – cortometraggio del 1911 diretto da Jay Hunt